Municipio de Meade puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Meade (condado de Huron, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Huron.
 Municipio de Meade (condado de Mason, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Mason.